Laouali peut faire référence à : 
 Idrissa Laouali (né en 1983), joueur de football professionnel nigérien.
 Ouma Laouali, pilote nigérienne.